Molekulska formula -{C19H18ClN3O5S}- se može odnositi na:

 Kloksacilin
 Rivaroksaban